Дженк Тосу́н (; 7 июня 1991, Вецлар, Гессен, Германия) — турецкий и немецкий футболист. Выступает на позиции центрального нападающего. Игрок клуба «Бешикташ» и национальной сборной Турции.

Клубная карьера 
Дженк Тосун является воспитанником клуба «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, куда он попал в 1997 году. Более десяти лет он провёл, выступая за различные молодёжные команды «Айнтрахта», в 2008 году стал играть за дублирующий состав. Полноценный дебют Тосуна во взрослой команде «Айнтрахта» состоялся 8 мая 2010 года в матче 34-го тура немецкой Бундеслиги против «Вольфсбурга». Тосун вышел на замену вместо Мартина Фенина на 75-й минуте игры, завершившейся поражением франкфуртского клуба со счётом 1:3. Этот матч так и остался единственным для Дженка в чемпионате Германии.

В январе 2011 года Тосун перешёл в турецкий клуб «Газиантепспор», заплативший за его переход «Айнтрахту» 550 тысяч евро. Контракт был подписан на три с половиной года. Дженк сразу же стал игроком основного состава и одним из лидеров команды. Во второй половине сезона чемпионата Турции он принял участие в 14 матчах, забил в них 10 голов и отдал 6 результативных передач. Из этих 14 матчей команда выиграла 10, а сезон завершила на четвёртом месте и заслужила право на участие в Лиге Европы. Всего за четыре сезона Тосун сыграл в чемпионате Турции за «Газиантепспор» 114 матчей и забил в них 43 гола.

Летом 2014 года ставший свободным агентом Тосун подписал пятилетний контракт со стамбульским «Бешикташем», по которому он должен будет получить около 8 млн евро. Вместе с «Бешикташем» Тосун дважды становился чемпионом Турции, в сезоне 2016/2017 с 20 забитыми голами занял второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Летом 2017 года английский клуб «Кристал Пэлас» предложил «Бешикташу» 13,5 млн евро за Дженка, но получил отказ. Также среди интересующихся Тосуном клубов назывались английские «Ньюкасл Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон». После того, как нападающий забил четыре гола в групповом турнире Лиги чемпионов 2017/2018, к числу заинтересованных в приобретении Дженка клубов присоединился туринский «Ювентус».

5 января 2018 года «Эвертон» объявил о переходе Тосуна. Форвард подписал контракт с английским клубом, рассчитанный до июня 2022 года. Трансфер обошёлся «Эвертону» в 27 млн фунтов стерлингов. 3 марта 2018 года забил свой первый матч за клуб в игре против «Бернли» (1:2). Всего в сезоне 2017/18 сыграл в 14 матчах «Эвертона» в АПЛ и забил 5 голов. В сезоне 2018/19 принял участие в 23 матчах АПЛ и забил три гола. В сезоне 2019/20 стал получать крайне мало игровой практики: за половину сезона он вышел на поле всего пять раз и забил единственный гол в ворота клуба «Тоттенхэм Хотспур».

10 января 2020 года на правах аренды до конца сезона перешёл в другой клуб АПЛ — «Кристал Пэлас». 18 января забил свой первый гол за новую команду, поразив ворота «Манчестер Сити». В марте получил травму крестообразной связки колена и досрочно вернулся в «Эвертон», сыграв за «Кристал Пэлас» всего в пяти матчах чемпионата.

1 февраля 2021 года на правах аренды до конца сезона 2020/21 вернулся в «Бешикташ». В чемпионате Турции в сезоне 2020/21 сыграл три матча и забил три гола. 10 апреля 2021 года получил серьёзную травму, из-за которой выбыл из строя на несколько месяцев.

В сезоне 2021/22 вернулся в «Эвертон», но на поле за весь год появился лишь трижды, выходя на замены в концовках матчей (один раз в АПЛ, ещё два раза в Кубке Англии). Летом 2022 года контракт игрока с «Эвертоном» истёк и он покинул клуб. 2 июля 2022 года о возвращении Тосуна на правах свободного агента официально объявил «Бешикташ». Футболист подписал с клубом контракт по схеме «1+1».

Карьера в сборной 
Тосун выступал за юношеские и молодёжные сборные Германии в различных возрастных категориях. В 2010—2011 годах он сыграл два матча за молодёжную немецкую сборную до 21 года и забил гол в ворота молодёжной сборной Англии.

25 февраля 2011 года, после встречи с главным тренером турецкой сборной Гусом Хиддинком, Тосун заявил о своём желании в дальнейшем представлять Турцию на международном уровне. 14 ноября того же года он вышел на поле в составе второй турецкой сборной против норвежской команды. 1 июня 2012 года Тосун играл за молодёжную сборную Турции в матче квалификационного турнира к чемпионату Европы против команды Венгрии. Его дебют в национальной сборной Турции состоялся 15 октября 2013 года в матче квалификационного турнира к чемпионату мира против сборной Нидерландов. Тосун вышел на поле на 74-й минуте, заменив Сельчука Инана. Встреча завершилась победой голландцев со счётом 2:0. В товарищеском матче 25 марта 2016 года с командой Швеции забил дубль и принёс победу своей команде.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Матчи за сборную 

Итого: 47 матчей / 18 голов; 24 победы, 11 ничьих, 12 поражений.

Достижения

Командные 
 «Бешикташ»
 Чемпион Турции (3): 2015/16, 2016/17, 2020/21

Личные 
 Футболист года в Турции: 2017

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»
 Профиль футболиста на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Германии
Футболисты Турции
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Айнтрахт II» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»